El término Estación de Huelva puede estar refiriéndose a:

 la estación de Huelva-Las Metas, principal estación ferroviaria de la ciudad de Huelva;
 la estación de Huelva-Mercancías, estación de mercancías;
 la estación de Huelva-Término, antigua estación de la línea Sevilla-Huelva;
 la estación de Huelva-Odiel, antigua estación de la línea Zafra-Huelva;
 la estación de Huelva, antigua estación del ferrocarril de Río Tinto;
 la estación de autobuses Puerta del Atlántico, estación actual de autobuses de la ciudad de Huelva;